Анна Мария Бранденбург-Байрейтская (; 30 декабря 1609, Байрейт — 8 мая 1680, Эденбург) — принцесса Бранденбург-Байрейтская, в замужестве княгиня Эггенберг.

Биография 
Анна Мария — дочь маркграфа Кристиана Бранденбург-Байрейтского и его супруги Марии Прусской, дочери герцога Альбрехта Фридриха Прусского.

23 октября 1639 года в Регенсбурге Анна Мария вышла замуж за Иоганна Антона I Эггенберга (1610—1649), герцога Крумловского. Спустя два года Иоганн Антон получил от друга молодости императора Фердинанда III графство Градиска. Посредником в заключении этого брачного альянса выступил Кристиан Вильгельм Бранденбургский, князь Иоганн Антон заручился тем самым поддержкой Бранденбурга в своих планах на обретение имперского сословия.

Муж Анны Марии умер молодым, вместе с отцом и Вольфом Штубенбергом вдовствующая княгиня до 1664 года являлась опекуном двум малолетним сыновья и управляла эггенбергскими владениями. В отсутствие отцовского завещания сыновья Иоганна Антона поделили наследство в 1665 году.

Потомки 
В браке с Иоганном Антоном I родились:
 Мария Елизавета (1640—1715), замужем за князем Фердинандом Иосифом Дитрихштейнским (1636—1698)
 Иоганн Кристиан I (1641—1710), князь Эггенберга, женат на Марии Эрнестине Шварценбергской (1649—1719)
 Мария Франциска (1643)
 Иоганн Зейфрид (1644—1713), князь Эггенберга, женат на Марии Элеоноре Лихтенштейнской (1647—1704), затем на графине Марии Йозефе Орсини (1690—1715)

Предки

Примечания

Литература 
 Christian von Stramberg, Anton Joseph Weidenbach: Denkwürdiger und nützlicher rheinischer Antiquarius: Welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms, von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt, Band 1, Teil 4, R. F. Hergt, 1863, S. 413 ff.

Принцессы Бранденбургские